El Tanyarí és un curs d'aigua de la Catalunya del Nord, a la comarca del Rosselló. Discorre pels termes comunals de La Roca d'Albera, de Sant Genís de Fontanes i de Palau del Vidre.

Es forma per la confluència de la Ribera de Vilallonga amb la Ribera de la Roca, al sud del Castell de Blès, del terme de Sant Genís de Fontanes. Aquest indret és just en el límit dels termes de la Roca d'Albera i de Sant Genís de Fontanes, tot seguit el Tanyarí entra molt breument en aquest darrer terme i ja passa de seguida al terme de Palau del Vidre. La resta del curs, de fet quasi tot, és en aquesta darrera comuna. El seu pas per Palau del Vidre és creuant tot el sector nord-occidental del terme de Palau del Vidre.

Desemboca en el Tec al nord de la població de Palau del Vidre, molt a prop i al nord-oest de l'Estany de Sant Martí.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, el topònim Tanyarí prové de Tanyà, nom d'una capella al peu de la qual passa. En un principi era el diminutiu Tanyaní, que per dissimilació de nasals esdevé Tanyarí. Tanyà és el nom propi llatí Tanianus. El 981 és esmentat com a rivus Tanianus, que passa més endavant a rivus Tanianinus.

Bibliografia 
 
 
 .

Referències 

Tanyarí, el
Tanyarí, el
Tanyarí, el
Tanyarí, el
Tanyarí, el